Masters kan som auktorsförkortning betyda:

 John H. Masters
 Maxwell Tylden Masters

Robotskapade auktorsförkortningar